JBL peut faire référence à :
 JBL (où JBL est le sigle de James B. Lansing), une marque de matériel audio ;
 JBL, le pseudonyme de John « Bradshaw » Layfield (1966-), un joueur de football américain, catcheur et commentateur ;
 JBL, les initiales de James Bullough Lansing, créateur de la marque portant son nom.